Amerikai Egyesült Államok
 Mountain Home (Arkansas)
 Mountain Home (Észak-Karolina)
 Mountain Home (Idaho)
 Mountain Home Village (Kalifornia)
 Mountain Home (Santa Clara megye, Kalifornia)
 Mountain Home (Nyugat-Virginia)
 Mountain Home (Tennessee)
 Mountain Home (Texas)
 Mountain Home (Utah)
 Mountain Home (Wyoming)